Sitka peut faire référence à :

Biologie 

 le Sitka ou Cercopithèque à diadème (), espèce de mammifères ;
 le  (), sous-espèce de mammifères ;
 l'Épicéa de Sitka (), espèce de conifères ;
 la Souris de Sitka (), espèce de mammifères ;
 le , arbre individuel américain.

Monde militaire 

 la bataille de Sitka, bataille alaskaine de 1804 ;
 le Coast Guard Air Station Sitka, base aérienne américaine ;
 le , installation militaire américaine ;
 le , navire américain ;
 le , anciennement USS Sitka (PF-94), navire américain.

Monument 

 le , centre de loisirs américain ;
 le , musée américain ;
 le , église américaine ;
 le , cimetière américain ;
 le , maison américaine ;
 le , bibliothèque américaine ;
 le , usine américaine ;
 le , aéroport américain ;
 le , aéroport américain ;
 le , bâtiment scientifique américain ;
 le , bâtiment administratif américain.

Toponyme 

 Sitka, ville américaine ;
 , localité américaine ;
 , localité américaine ;
 , localité américaine ;
 , localité américaine ;
 le , cratère martien ;
 le , rivière tchèque ;
 le , baie américaine ;
 le , détroit américain ;
 le , école secondaire américaine ;
 le Sitka National Historical Park, aire protégée américaine ;
 le , district scolaire américain ;
 le , bras de mer américain ;
 le , aire protégée américaine ;
 , canton américain ;
 le , aire protégée américaine ;
 le , aire protégée américaine.

Autres 

 les , tribu amérindienne ;
 le , association américaine ;
 le , festival américain ;
 le , festival américain ;
 le , journal américain ;
  (1914-1998), acteur américain.

Voir aussi